Чаячье — село в Топчихинском районе Алтайского края. Входит в состав Сидоровского сельсовета.

История 
Основано в 1918 году. В 1928 году посёлок Чаячий состоял из 129 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении входил в состав Ново-Барнаульского сельсовета Барнаульского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 %.

Примечания 

Населённые пункты Топчихинского района